Tasku kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tasku (öar), Norra Österbotten, Brahestad, 
 Tasku (ö), Norra Savolax, Norra Savolax,

Iran 

 Ţāskū, ort, Gilan, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar